El término NC, una sigla, puede significar, en esta enciclopedia:

 Carolina del Norte (del inglés North Carolina).
 Clase de Nick (del inglés Nick's Class).
 No contesta (se emplea en encuestas).
 No corresponde (se utiliza en formularios y encuestas).
 Nomenclatura Combinada
Nueva Caledonia
 Norma Cubana
 Nueva Canarias (también conocida como NCa)
 Netcat
 NC, sigla de nitrocelulosa.
 '''Nervio craneal 

Siglas